Lowther heißen: 

 der Lowther (Fluss), Nebenfluss des Eamont in Cumbria, Nordengland
 Lowther (Neuseeland), ein Ort auf der Südinsel Neuseelands
 der Lowther Peak, ein kleiner Berg bei diesem Ort
 Lowther Castle, die Ruine eines Landhauses in Cumbria
 Lowther Island, eine der Parry-Insel im kanadischen Territorium Nunavut

Lowther ist der Familienname folgender Personen:
 Cecil Lowther (1869–1940), britischer General und konservativer Politiker
 Henry Lowther (* 1941), britischer Jazz-Trompeter, Violinist und Pianist
 James Lowther, 1. Viscount Ullswater (1855–1949), britischer Politiker der Liberal Party
 Katherine Lowther (1653–1713), englische Adlige und Politikerin
 Nicholas Lowther, 2. Viscount Ullswater (* 1942), britischer Politiker und Mitglied des House of Lords
 Norman Lowther Edson (1904–1970), neuseeländischer Biochemiker
 Patricia Louise Lowther (1935–1975), kanadische Dichterin
 Thomas Lowther (1699–1745)
 Toupie Lowther, britische Tennisspielerin um die Jahrhundertwende 1900
 William Lowther (Diplomat) (1821–1912), britischer Diplomat und konservativer Politiker